Armenia jest podzielona na 10 prowincji – marz (orm. մարզ), w liczbie mnogiej marzer (orm. մարզէր). Miasto Erywań jest traktowane jako specjalne miasto/prowincja.

Prowincjami zarządzają gubernatorzy, zaś Erywaniem burmistrz, mianowany przez prezydenta.

Prowincje